Club Deportivo Vera es un club de fútbol español localizado en Vera, Provincia de Almería, en la comunidad autónoma de Andalucía. Fundado en 1960, actualmente milita en Divisiones Regionales de Fútbol de Andalucía, disputando los partidos como local en el Estadio Las Viñas, con una capacidad de 7,000 espectadores.

Temporadas

Datos del Club 
 8 temporadas en Tercera.
2 temporadas en División de Honor.

Palmarés

Torneos regionales 
Campeón Regional Preferente (1): 2002/03
 Campeón Primera Andaluza (2): 2017/18, 2019/20

Jugadores anteriores 
   Nino 
  Chupe
  Gregorio

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial
 Futbolme Perfil de equipo

Equipos de fútbol fundados en 1960
Equipos de fútbol de la provincia de Almería
Equipos de fútbol de Primera Andaluza
Vera (Almería)